Alexis Méhaignerie (1899-1976), homme politique français ;
 Pierre Méhaignerie (né en 1939), homme politique français, fils du précédent ;
 Laurence Maillart-Méhaignerie (née en 1967-), femme politique française.